Tupuxuara é um gênero de pterossauro que sobrevoava a região brasileira de Santana do Cariri, no sul do Ceará, há mais de 100 milhões de anos. Sua espécie-tipo é o Tupuxuara longicristatus. Outras espécies deste pterossauro foram encontrada no Brasil.

Descoberta

O gênero foi batizado e descrito por Alexander Kellner e Diógenes de Almeida Campos em 1988, com espécie tipo Tupuxuara longicristatus. O nome genérico se refere a um espírito familiar da mitologia dos índios Tupi. O nome específico significa "crista longa" em latim.

Em 1994, uma segunda espécie foi nomeada por Kellner: Tupuxuara leonardii. O nome específico homenageia Giuseppe Leonardi.

Em 2009, outra espécie, batizada de Tupuxuara deliradamus foi encontrada por Mark Witton.

Classificação
Tupuxuara faz parte do grupo Azhdarchoidea. Kellner atribuiu-o aos Tapejaridae dentro de Azhdarchoidea. De acordo com algumas análises, no entanto, Tupuxuara está mais próximo dos Azhdarchidae (o grupo que inclui a forma gigante texana Quetzalcoatlus) do que de Tapejara e seus parentes.

O cladograma abaixo segue a análise de 2011 de Felipe Pinheiro e colegas.

Abaixo está um cladograma que mostra a colocação filogenética de Tupuxuara dentro da Neoazhdarchia de Andres e Myers (2013).

Paleobiologia
Já foi sugerido que Tupuxuara comia peixes na costa da América do Sul, enquanto algumas hipóteses divergentes incluem a possibilidade de que fosse frugívoro. No entanto, com base em suas afinidades com outros membros do mesmo clado, era provavelmente um onívoro ou carnívoro terrestre. O Thalassodromeus intimamente relacionado era especializado em presas maiores, enquanto as duas espécies de Tupuxuara careciam de tais especializações.

Comparações entre os anéis esclerais de Tupuxuara e pássaros e répteis modernos sugerem que seria um animal de hábitos diurnos.

Répteis pré-históricos
Espécies fósseis descritas em 2009